Lénina (Dnepróvskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Lénina (Novoplàtnirovskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Lénina (Malotenguínskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Lénina (Pàixkovski), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Lénina (Rostov), khútor de la província de Rostov, a Rússia